Ходяйново — село в Рыбновском районе Рязанской области, входит в состав Пионерского сельского поселения.

География 
Село расположено в 5 км на восток от центра поселения посёлка Пионерский и в 28 км на юго-запад от райцентра города Рыбное.

История 
Под именем сельца Ходяйнова упоминается в приправочных книгах 1616 года и в платежных книгах 1628 года. Николаевская церковь в селе Речинском упоминается уже в окладных книгах 1676 года, где при ней показано 57 приходских дворов, из которых было 13 дворов боярских, 24 крестьянских и 18 бобыльских. В 1800 году помещиком Секунд-майором Алексеем Яковлевичем Богословским в селе была построена новая деревянная церковь того же наименования. 

В XIX — начале XX века село входило в состав Токаревской волости Михайловского уезда Рязанской губернии. В 1905 году в селе имелось 51 дворов.

С 1929 года село являлось центром Ходяйновского сельсовета Больше-Коровинского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1956 года — в составе Рыбновского района, с 2005 года — в составе Пионерского сельского поселения.

Население

Известные жители 
В селе Ходяйново родился Павел Александрович Радимов (1887—1967), русский советский «крестьянский поэт» и художник, последний председатель Товарищества передвижников и первый председатель Ассоциации художников революционной России (АХРР), последний председатель ВСП (Всероссийский союз поэтов).

Примечания 

Населённые пункты Рыбновского района